Mathilda jeffreysii är en snäckart som beskrevs av Dall 1889. Mathilda jeffreysii ingår i släktet Mathilda och familjen Mathildidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
jeffreysii